Gabert ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Gabert (1888–1960), Parteifunktionär der DSAP
 Volkmar Gabert (1923–2003), deutscher sozialdemokratischer Politiker, MdL Bayern
 Gebrüder Gabert (19. Jt.), französische Eisenbahnbauer